Ženská dvouhra Strabag Prague Open 2011 probíhala v první polovině května 2011. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla  Maďarka Ágnes Szávayová, která zvolila start na paralelně hraném Mutua Madrid Open.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Češka Lucie Hradecká, jež ve finále zdolala 307. tenistku světa Paulu Ormaecheaovou z Argenitny po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si 25letá padesátá druhá hráčka žebříčku připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo osmnáctý singlový titul na okruhu ITF a třetí v kategorii 50 tisíc dolarů. Navázala tak na týden starou finálovou účast z Barcelona Ladies Open v rámci okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Strabag Prague Open 2011 na ITF

Strabag Prague Open 2011